VAT, value added tax, Brits equivalent van omzetbelasting (btw)
 VAT, ISO-landcode van Vaticaanstad
 VAT, Video-Audio Tool
 VAT, Vanajan Autotehdas, truckfabrikant

 vat (ruimtelijke figuur), een ruimtelijke figuur
 vat (verpakking) of ton, een verpakking voor bulkgoederen, bijvoorbeeld biervat, wijnvat
 vat (afkorting), Verwachte Aankomst Tijd
 vat (eenheid), een eenheid van volume (Engelsː barrel)
 bèta-vat, een element in de eiwitstructuur

Andere betekenissen:
 bloedvat; haarvat
 handvat
 reactorvat,  hart van een kerncentrale

Zie ook
 Kruidvat